Сент
 Сент
 Сент (округ)
 Сент-
 Сент-Омер (значения)
 Сент-Луис (значения)
 Сент-Джонс (значения)
 Сент-Круа (значения)
 Сент-Джон
 Сент-Майкл

Персоналии 
 Сент, Джеймс (1820—1916) — английский художник.
 Ван Сент, Гас (род. 1952) — американский кинорежиссёр и сценарист.

См. также 
 Цент (cent)
 50 Cent